Вурц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вурц, Александр (род. 1974) — австрийский автогонщик, пилот «Формулы-1», победитель 24 часов Ле-Мана.
 Вурц, Роберт (род. 1936) — американский учёный.